Ньор (фр. Niort) — многозначный термин.

 Ньор — город и коммуна во Франции, административный центр департамента Дё-Севр. 
 Ньор (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта. 
 Ньор (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.